«Хи́лы» () — американский телесериал режиссёра Майкла Уолдрона, снятый в жанре спортивной драмы. Премьера сериала состоялась 15 августа 2021 года на телеканале Starz. В ноябре 2021 года сериал был продлен на второй сезон.

Сюжет 
Два брата-рестлера, один — злодей (или «хил»), другой — герой («фейс»), разыгрывают по сценарию матчи, борясь за чемпионский пояс рестлинг-промоушена своего покойного отца и борясь за внимание земляков в провинциальном округе Мак-Даффи штата Джорджия. На их пути призраки прошлого, амбиции настоящего и страх перед будущим.

В ролях 
 Стивен Амелл — Джек Спейд
 Александр Людвиг — Эйс Спейд
 Мэри Маккормак — Вилли Дэй
 Келли Бёрглунд — Кристал Тайлер
 Джеймс Харрисон — Апокалипсис
 Си Эм Панк — Рикки Рабис

Список эпизодов

Производство и премьера 
Проект был анонсирован в феврале 2017 года. Шоураннером стал американский сценарист Майкл Уолдрон, производством занялись компании Paramount Television и LBI Entertainment, главные роли получили Стивен Амелл и Александр Людвиг. 7 января 2020 года Питер Сигал заменил Кайла Патрика Альвареса в качестве режиссёра сериала.

Премьера сериала состоялась 16 августа 2021 года на телеканале Starz.

Критика 
Сериал «Хилы» был встречен критиками весьма положительно. На сайте Rotten Tomatoes сериал получил рейтинг одобрения 96 % на основе отзывов 25 критиков, со средней оценкой 8/10. По единодушному мнению критиков, «Стивен Амелл и Александр Людвиг отлично справляются со своей ролью в „Хилах“, впечатляющей новой драме, в которой есть убедительные истории по обе стороны канатов». На Metacritic сериал получил средневзвешенный балл 73 из 100 на основе отзывов 12 критиков, что указывает на «в целом благоприятные отзывы».

Примечания 

Телесериалы США
Телесериалы о рестлинге
Программы телеканала Starz
Телесериалы Paramount Television
Телесериалы Lionsgate Television